Аргучинцев, Александр Валерьевич (род. 4 мая 1967, Иркутск) ― математик, доктор физико-математических наук, профессор, ректор Иркутского государственного университета.
 Аргучинцев, Валерий Куприянович (30 января 1942 — 2 июля 2016) — российский учёный-метеоролог.